ALCD wurde als Kürzel verwendet 
 für Tonträger des Labels Alligator Records
 für Tonträger des Labels Rock-O-Rama

Abkürzung